Finnian peut faire référence à : 

 Saint Finnian de Moville (495–589), chrétien missionnaire en Irlande
 Saint Finnian de Clonard ou Finien de Clonard (470–549), irlandais fondateur du monastère de Clonard
 Finnian est un personnage de fiction du manga et de la série d'animation Black Butler.

Voir aussi 
 Finnan
 Finan